Рейнская республика () — объявленная в результате Рурского конфликта независимая республика. Она состояла из территорий, названных Север, Юг и Рур, с региональными столицами соответственно в Аахене, Кобленце и Эссене.

История 
1 февраля 1919 года в Кёльне собралась законодательная ассамблея, от которой ожидалось провозглашение независимой Рейнской республики. Однако она провозгласила лишь республику в составе Германии с максимально широкой автономией, включая собственную дипломатию, и решение ее дальнейшей судьбы путем плебисцита. Сепаратистам удалось привлечь на свою сторону командующего французскими войсками на Рейне генерала Шарля Манжена, но в итоге французские власти его не поддержали. В следующий раз идея Рейнской республики возобновилась через три с лишним года, во время Рурского конфликта.

В 1924 году ввиду экономических трудностей появляется всё больше сторонников возвращения в состав Веймарской республики. Политическая ситуация ухудшается, в том числе после всё более резкой критики из Великобритании и Соединённых Штатов.

В декабре 1924 года один из ведущих вдохновителей Республики, Ганс Адам Дортен, был вынужден бежать в Ниццу. Следуя плану Дауэса, франко-бельгийские войска освободили Рур летом 1925 года.

См. также 
 Рейнская демилитаризованная зона
 Рейнский сепаратизм
 Рейнский национализм
 Цизрейнская республика

Примечания 

Ранее существовавшие непризнанные государства
Сепаратизм в Германии
Появились в 1923 году в Германии
История Северного Рейна-Вестфалии
Государства на оккупированных территориях